Ligue 1 2002/2003 var den 65:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll. Den första under namnet Ligue 1.

Tabell

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats
 Soccerway.com

2002/2003
Fotbollssäsongen 2002/2003
2002 i Frankrike
2002 i Monaco
2003 i Frankrike
2003 i Monaco